Lennesi – abitanti di Lenna
Lennesi – abitanti di Lenno